А́дам Скотт Грэйвз (; род. 12 апреля 1968, Текамсе, Эссекс, Канада) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Закончив карьеру профессионального игрока, работает с молодежью в структуре клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

3 февраля 2009 года свитер с номером 9, принадлежавшая Грэйвзу на протяжении его карьеры в «Нью-Йорк Рейнджерс», была выведена из клубного обращения.

Карьера 
Начал хоккейную карьеру в низших канадских лигах. Полноценно дебютировал в НХЛ в сезоне 1988/89, забив за свой новый клуб «Детройт Ред Уингс» 7 голов в 56 встречах. В следующем году перешёл в «Эдмонтон Ойлерз», где прославился как жёсткий игрок, набрав в сумме более 120 минут штрафа за два сезона. В той же команде завоевал первый в карьере Кубок Стэнли.

В 1991 году Грэйвз подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» и в первом же сезоне помог «Рейнджерам» завоевать президентский Кубок (105 очков — лучший результат среди команд по итогам регулярного сезона). В сезоне 1993/94 Грэйвз установил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных в течение регулярного сезона, — 52. Этот рекорд продержался до сезона 2005/06, когда был побит Яромиром Ягром. Весной 1994 года Адам помог «Рейнджерам» выиграть первый Кубок Стэнли с сезона 1939/40. Для самого Грэйвза эта награда стала второй в карьере. В том же 1994 году Грэйвз принял участие в матче всех звезд и завоевал «Кинг Клэнси Трофи».

В сезоне 1999/00 стал обладателем «NHL Foundation Player Award».

Получив в 2001 году «Билл Мастертон Трофи», Адам Грэйвз перешёл в «Сан-Хосе Шаркс», где за два последних в своей карьере регулярных сезона в НХЛ набрал 49 очков.

Статистика

Примечания 

Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Кинг Клэнси Трофи
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»